1 je lahko:
 1 - leto
 1 (število) - število
 1 - film